

Cinema
 Maurice – film del 1987 diretto da James Ivory

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Maurice – città della Contea di Sioux, Iowa
 Maurice – villaggio della Parrocchia di Vermilion, Louisiana

Letteratura
 Maurice o La capanna del pescatore (Maurice, or the Fisher's Cot) – racconto di Mary Shelley del 1820
 Maurice – romanzo di Edward Morgan Forster del 1914, pubblicato postumo del 1971
 Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori (The Amazing Maurice and his Educated Rodents) – romanzo del 2001 di Terry Pratchett

Onomastica
 Maurice – forma inglese e francese del nome proprio di persona italiano maschile Maurizio

Persone
 Maurice - vescovo cattolico inglese